Летний Европейский юношеский Олимпийский фестиваль 2017 () — четырнадцатые летние региональные международные комплексные спортивные соревнования в рамках Европейского юношеского Олимпийского фестиваля для молодых европейских спортсменов в возрасте от 12 до 18 лет. Мероприятие прошло с 23 по 30 июля 2017 года в венгерском городе Дьёр.

Победителем в общем зачёте стала сборная команда России, которая завоевала 30 золотых, 19 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Соревнования 

  Баскетбол
  Велоспорт
  Волейбол
  Гандбол

  Гребля на каноэ
  Дзюдо
  Лёгкая атлетика

  Плавание
  Спортивная гимнастика
  Теннис

Страны-участницы 
В XIV Летнем европейском юношеском Олимпийском фестивале примут участие спортсмены из 50 европейских стран.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2017
Спорт в Венгрии в 2017 году